Daniel Fernández puede referirse a:

 Daniel Fernández Gonzalo  (2004-), futbolista español Aguayo F.C.
 Daniel Fernández Crespo (1901-1964), político uruguayo - presidente del Consejo Nacional de Gobierno (durante 1963-1964).
 Daniel Fernández Delgado (1991-), vocalista español, componente del grupo Auryn.
 Daniel Fernández González (1965-), político español.
 Daniel Fernández Jiménez (2001-), balonmanista español.
 Daniel Fernández Koprich (1956-), empresario chileno - exdirector ejecutivo de TVN (Chile).
 Daniel Fernández Méndez (1965-), beisbolista mexicano.
 Daniel Fernández (músico) Piti (1971-), músico argentino - exguitarrista y fundador de Los Piojos.
 Daniel Fernández Moreno Dani (1973-), futbolista (portero) español.
 Daniel Fernández, teniente coronel argentino, gobernador de la provincia de Córdoba (Argentina) durante la revolución radical de 1905.